Minnehaha bezeichnet

in der Literatur:
 eine legendäre indianische Frauenfigur aus dem epischen Gedicht The Song of Hiawatha von Henry Wadsworth Longfellow
 in der Schreibweise Mine-Haha eine unvollendete Erzählung von Frank Wedekind

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Minnehaha (Arizona)
 Minnehaha (Colorado)
 Minnehaha (New York)
 Minnehaha (Washington)
 Minnehaha (Minneapolis), Stadtteil von Minneapolis
 Minnehaha Springs (West Virginia)
 Minnehaha County, Verwaltungseinheit in South Dakota

in Kanada:
 Minnehaha (Saskatchewan)

Schiffe:
 Minnehaha (Schiff, 1900), Passagierschiff der US-amerikanischen Reederei Atlantic Transport Line
 Minnehaha (Frachtschiff)

Sonstiges:
 Minnehaha Academy, Privatschule in Minneapolis
 Minnehaha Creek, Fließgewässer in Minnesota
 Minnehaha-Eisfälle, Gletscherbrüche im Viktorialand, Antarktika
 Minnehaha Falls (Georgia), Wasserfall
 Minnehaha Falls (Minnesota), Wasserfall im Minnehaha Park